Staatsgrundgesetz steht für:

 Staatsgrundgesetz (Königreich Hannover) von 1833
 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von 1867
 Staatsgrundgesetz für die Herzogthümer Schleswig-Holstein vom 15. September 1848
 Staatsgrundgesetz von Mecklenburg-Schwerin von 1849, siehe Revolution in Mecklenburg (1848)
 Staatsgrundgesetz von Oldenburg von 1849
 Staatsgrundgesetz des Staates Groß-Hessen von 1945

Siehe auch:
 Verfassungsgesetz